2 miejscowości w Polsce: 
 Cwaliny – wieś w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Stawiski 
 Cwaliny – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Biała Piska

Zobacz też: Cwaliny Duże, Cwaliny Małe